Палки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Палки — деревня в Быховском районе Могилёвской области.

Россия 
 Палки — деревня в Большесосновском районе Пермского края.
 Палки — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.